Turpin est un patronyme caractéristique de la francophonie. Il s'agit d'un ancien nom de baptême (prénom), basé sur le latin classique turpis «  dépravé », les premiers chrétiens usant par humilité de prénoms souvent injurieux. 

Ce patronyme se retrouve comme nom de famille en France, en Belgique, à l'île de La Réunion et au Québec.

Patronyme 

Turpion ou Turpin d'Angoulême (avant 800-863), comte de Poitiers et  d'Angoulême, conseiller de Charles II le Chauve ;
 Turpion ou Turpin d'Aubusson (898-944), évêque de Limoges ;
 Turpin (mort vers 795), gouverneur de la province d'Aste en Gascogne, frère de Tilpin ;
 Turpin (), écrivain français qui continua la rédaction de Vies des hommes illustres de la France à la suite de Jean Du Castre d'Auvigny et de Gabriel-Louis Pérau ;
 André Turpin (1937-2017), peintre, sculpteur et céramiste canadien ;
 André Turpin (né en 1966), directeur de la photographie, réalisateur et scénariste canadien ;
 Ben Turpin (1869-1940), acteur et réalisateur américain ;
 Bernard Turpin, comédien et metteur en scène français, cofondateur du Théâtre du Point-Virgule à Paris ;
 Charles Turpin (1747-1817), homme politique français ;
 Charles Turpin (1942-2018), coureur cycliste français ;
 Christophe Turpin, scénariste français ;
 Clément Turpin (né en 1982), arbitre français de football ;
 Dick Turpin (1705-1739), bandit de grand chemin britannique dont les exploits sont romancés après son exécution ;
 Dick Turpin (1920-1990), boxeur anglais ;
 Eugène Turpin (1848-1927), chimiste français ;
 François-Henri Turpin (1709-1799), historien français ;
 George Turpin, né en 1952, est un boxeur britannique ;
 Georges Turpin (1885-1952), écrivain, critique d'art français ;
 Germain Turpin (1836-1871), premier mort de la Commune de Paris;
 Gerry Turpin (1925-1997), directeur de la photographie anglais ;
 Grégory Turpin (né en 1980), chanteur français ;
 Gui Turpin (mort vers 1472), (seigneur de Tennie et de la Renaudière, seigneur de Laval, de Vitré, de Gavre, d'Orcheghem et Morhem), second époux d'Anne de Laval ;
Turpin ou Tilpin (mort vers 800), archevêque de Reims ;
 Jean Turpin (1561-1629), peintre-graveur français, beau-frère et associé de Philippe Thomassin ;
 Jean-Marie Turpin (1942-2015), petit-fils de Louis-Ferdinand Céline, écrivain français, théologien, philosophe, auteur de Les Méditations du Verbe ;
 KaVontae Turpin (né en 1996), joueur américain de football américain ;
 Ludovic Turpin (né en 1975), coureur cycliste français ;
 Melvin Turpin (1960-2010), joueur américain de basket-ball ;
 Pierre Jean François Turpin (1775-1840), botaniste français ;
 Pierre-Yves Turpin, biophysicien français ;
 Randy Turpin (1928-1966), boxeur britannique ;
 Raymond Alexandre Turpin (1895-1988), pédiatre et généticien français ;
 Sophie de Menthon, née Sophie Turpin en 1948, femme d'affaires française ;
 Thomas Million Turpin dit Tom Turpin (1873-1922), compositeur de ragtime afro-américain.
 Vincent Turpin (1979), pilote de motocross

Personnages de fiction ou de légende 

 Turpin, archevêque, compagnon de Charlemagne et Roland de Roncevaux dans "La chanson de Roland" et le "Pseudo-Turpin"
 Dick Turpin, personnage de la revue Thriller Comics
 Lisa Turpin, personnage de Harry Potter (série littéraire écrite par J. K. Rowling), étudiante de Poudlard
 Jan Turpin de Nieuport, un géant, personnage légendaire en Flandre Occidentale. Sa taille de 11 mètres 40 fait de lui le géant le plus grand d'Europe

Toponyme 

 la forêt de la Roche Turpin, un forêt départementale française de l'Essonne en région parisienne ;
 la Tête à Turpin, une falaise culminant à d'altitude sur le mont Téret, dans le massif des Bornes ;
 Turpin, census-designated place américaine située en Oklahoma.

Voir aussi 
 , famille noble du Maine ayant donné des généraux et de peintres au 
 Maison Turpin-Laval
 Goulet-Turpin, entreprise française de commerce, pionnière du libre-service en France

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Prénom masculin